Kjelsås Fotball é um clube de futebol da Noruega fundado em 1913. Sua sede fica em Oslo.

Ligações externas
 Site oficial

Clubes de futebol fundados em 1913
Clubes de futebol da Noruega